

Пєрвомайскоє () — село у Дрокійському районі.
 Пєрвомайскоє () — село у Гинчештському районі.